Серге́й Влади́мирович Генера́лов (род. 7 сентября 1963 года) — российский бизнесмен, управленец.

Биография 
Сергей Генералов родился в 1963 году в Симферополе.

В 1980 году окончил Болшевскую среднюю школу № 2, чуть-чуть не дотянув до золотой медали.

В 1986 окончил МЭИ, в 1991 — аспирантуру этого института. В 1986—1988 работал инженером в МЭИ.

В 1991—1992 — коммерческий директор научно-производственного предприятия «Фирма Тет». В 1992—1993 — заместитель председателя правления Нефтяного инвестиционно-производственного банка (Нипебанк). В 1993 — начальник управления по работе с клиентами Промрадтехбанка. С 1993 работал в ЮКОСе — исполнительным директором по экономике и финансам, затем вице-президентом по финансам и ценным бумагам, старшим вице-президентом. В 1997 стал заместителем председателя правления банка «Менатеп» и членом объединённого правления группы «Роспром-ЮКОС».

С апреля 1998 по май 1999 — министр топлива и энергетики России. В 1999 возглавил Центр стратегических исследований в ТЭКе. С декабря 1999 по декабрь 2003 — депутат Государственной думы от Красноярского края, входил во фракцию СПС.

В 2003 году стал членом Национального совета по корпоративному управлению (НСКУ). А также — сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

С 2004 возглавляет группу «Промышленные инвесторы», являясь также основным бенефициаром входящих в её состав предприятий.

В «золотой сотне» журнала Forbes май 2009 занимал 89-е место с капиталом $400 млн. В рейтинге высших руководителей — 2010 газеты «Коммерсантъ» занял III место в номинации «Транспорт».

В 2002-2005 гг. — председатель совета директоров Ассоциации по защите прав инвесторов (АПИ).

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2014)
 Почётный работник топливно-энергетического комплекса Российской Федерации

Примечания

Ссылки 
 generalov.ru
 Интервью Сергея Генералова газете «Энергетик»

Министры топлива и энергетики Российской Федерации
Предприниматели России
Управленцы России
Выпускники МЭИ
Депутаты Государственной думы Российской Федерации III созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов